De Boeg (Hoogezand)
De Boeg (Rotterdam)
kindergasthuis De Boeg Nijmegen